

Toponyme 
 Beyrouth, la capitale du Liban
 La seigneurie de Beyrouth, un fief du royaume de Jérusalem

Autres 
 Le dattier de Beyrouth, un cépage de raisin de table blanc
 West Beyrouth, un film sorti en 1998
 Samedi soir à Beyrouth, un album de Bernard Lavilliers

Homonymie de toponyme